Colonia Loma Bonita kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia Loma Bonita, Delstaten Mexiko, ort, Toluca de Lerdo, 
 Colonia Loma Bonita, Tlaxcala, ort, Atlangatepec, 

Robotskapade Mexikoförgreningar